

Patronyme 
 Iñaki Lejarreta (1983–2012), coureur cycliste espagnol
 Ismaël Lejarreta (1953-), coureur cycliste espagnol
 Marino Lejarreta (1957-), coureur cycliste espagnol